El término Komatsu puede referirse a:

 la ciudad de Komatsu, una ciudad en la prefectura de Ishikawa, Japón;
 la estación Iyokomatsu, una estación de la ciudad de Saijo en la prefectura de Ehime, Japón;
 el pueblo de Komatsu, un pueblo de la prefectura de Ehime, Japón;
 a Komatsu Limited, en empresas multinacionales de la construcción y la minería.